Ortodonico ima više značenja:
 Ortodonico, Bologna
 Ortodonico, Salerno